Kulturmagasinet kan syfta på:

 Kulturmagasinet Vargen – en experimentell underground- och konsttidskrift i stencilformat som grundades 1973 av Carsten Regild tillsammans med Rolf Börjlind

Byggnader
Kulturmagasinet, Helsingborg – en museiinstitution i Helsingborg belägen vid Fredriksdals friluftsmuseum
Kulturmagasinet, Sundsvall – fyra gamla hamnmagasin i Stenstaden i Sundsval

Se även
Kulturhus